Friderich ist der Familienname folgender Personen:

 Friderich, auch Fredericus, König der Rugier Ende des 5. Jahrhunderts
 Carl Friderich (1816–1894), deutscher Politiker, Reichstagsabgeordneter
 Charles Friderich (1828–1880), Schweizer Politiker und Rechtsgelehrter
 Frantz Friderich (1520–1584), deutscher Medailleur, Holzschneider und Kupferstecher
 Franz Joseph Venerand Friderich (1771–1847), Schweizer Politiker, Richter und Lokalhistoriker
 Gabriele Friderich (* 1952), deutsche Städtebauerin, Kommunalbeamtin und ab September 2011 Staatsrätin (Die Grünen) in Bremen
 Johann Friderich, auch Jo(h)annes/-is Fri(e)d(e)rich (1563–1629), deutscher Historiker, Philologe und Pädagoge
 Matthäus Friderich († 1559), deutscher evangelischer Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Valentin Friderich († 1640), aus Franken stammender Festungsingenieur

Siehe auch:
 Friederich
 Friderich von Fridstein, österreichisches Adelsgeschlecht